In 2014 werd het 98ste Campeonato Amazonense gespeeld voor clubs uit Braziliaanse staat Amazonas. De competitie werd georganiseerd door de FAF en werd gespeeld van 1 februari tot 24 mei. Nacional werd kampioen.

Eerste toernooi

Eerste fase

Groep A

Groep B

Tweede fase
Princesa do Solimões werd kampioen na het gelijkspel omdat ze in de competitie hoger eindigden.

Tweede toernooi

Eerste fase

Groep A

Groep B

Tweede fase
Princesa do Solimões werd kampioen na het gelijkspel omdat ze in de competitie hoger eindigden.

Finale

Finale

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Amazonense
Ama